Pitcher kan som auktorsförkortning betyda:

 David Pitcher
 Zina Pitcher

Robotskapade auktorsförkortningar